Een mineraal, turkoois (mineraal)
De kleur van dat mineraal, turkoois (kleur), ook bekend onder de Franse naam turquoise. Gelijkend op, maar niet hetzelfde als cyaan.

Zie ook
Turquoise